Ракиты — село в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Сидоровского сельсовета.

География 
Расположено при автодороге . Абсолютная высота — 234 метра над уровнем моря.

История 
Основано в 1919 году. В 1926 году в селе имелось 121 хозяйство и проживало 656 человек (322 мужчины и 334 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовала школа I ступени. В административном отношении являлось центром Ракитинского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района